Gaio Rabirio – poeta romano
Gaio Rabirio – politico romano
Gaio Rabirio Postumo – politico romano